La vie est à nous est le titre de plusieurs œuvres :
 La vie est à nous, film français réalisé principalement par Jean Renoir et sorti en 1936.
 La vie est à nous !, film français de Gérard Krawczyk sorti en 2005.
 La vie est à nous, série télévisée diffusée sur TF1.
 La vie est à nous, ouvrage du  dalaï lama et de Fabien Ouaki et sorti en 1996.

Homonymie de titre